Richmond County (Georgia)
Richmond County (New York) (Staten Island)
Richmond County (North Carolina)
Richmond County (Virginia)